Ел Девисадеро има више значења:

 Ел Девисадеро (Пакула), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Девисадеро (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику